Das Abierto Tampico 2022 war ein Tennisturnier der Damen in Tampico. Das Hartplatzturnier der Kategorie Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2022 und fand vom 24. bis 29. Oktober 2022 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Abierto Tampico 2022 fand vom 22. bis 23. Oktober 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2022
Tennisturnier in Tampico